Il doppio maschile  del torneo di tennis Indian Wells Masters 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Alex O'Brien e Jared Palmer che hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Sandon Stolle 6-4, 7-6(5).

Teste di serie 

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)
 Alex O'Brien /  Jared Palmer (campioni)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Byron Black (primo turno)

 Wayne Arthurs /  Leander Paes (secondo turno)
 Wayne Black /  Andrew Kratzmann (secondo turno)
 Paul Haarhuis /  Sandon Stolle (finale)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Wells Masters 2000
ATP Tour 2000